Hisgen ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Hisgen (1733–1812), deutscher Maler und Grafiker
 Anton Hisgen (1809–1864), preußischer Landrat im Kreis Wittlich
 Thomas L. Hisgen (1858–1925), amerikanischer Schmierfett-Produzent und Politiker

Siehe auch
 Hiesgen